Rinderle ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Teresa Rinderle (* 1990), deutsche Pianistin
 Thaddäus Rinderle (1748–1824), deutscher Mathematiker, Astronom, Benediktiner und Priester